Зелёная черепаха, или зелёная морская черепаха, или супова́я черепа́ха (), — вид морских черепах, единственный современный представитель рода зелёных черепах, или суповых черепах (Chelonia). Ранее в этот род включалась также австралийская зелёная черепаха, в настоящее время выделенная в род Natator.

Описание вида 
Ареал зелёной черепахи включает тропические и субтропические районы мирового океана, особенно распространена в водах Атлантического и Тихого океанов.

Зелёная черепаха — крупная, длина панциря от 80 до 150 см, масса — от 70 до 200 кг, очень редко достигает длины 200 см и массы 400—500 кг.

Несмотря на название, окраска зелёной черепахи сверху не только оливково-зелёная, но и часто тёмно-коричневая, с желтоватыми и белыми пятнами и полосами.

Первые годы жизни зелёная черепаха проводит в открытом океане, питаясь в это время медузами и другими морскими животными. Со временем она меняет место обитания, перемещаясь ближе к берегу и постепенно переходя на растительную пищу.

Подвиды 
 Атлантическая зелёная черепаха — Chelonia mydas mydas, от Азорских островов до юга Африки, иногда встречаются вплоть до Ла-Манша.
 Восточная (тихоокеанская) зелёная черепаха — Chelonia mydas agassizii, вдоль побережий и у островов Океании.

Значение для человека 
Мясо и яйца зелёной черепахи традиционно использовались в пищу, что привело к значительному сокращению численности этого вида. В настоящее время в большинстве стран охота на черепах запрещена.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 О зелёных черепахах.
 [www.apus.ru/site.xp/049053057124050057050057.html Черепаха зелёная морская].
 Green Turtle — сайт Национального Географического Общества  
 Chelonia mydas на сайте WWF.
 О черепахах на Гавайях — викиучебник.

Литература 
  PDF, 9,3Mb.

Морские черепахи
Животные, описанные в 1758 году
Пресмыкающиеся Атлантического океана
Пресмыкающиеся Тихого океана